Шестидесятники:
 Шестидесятники XIX века (нигилисты — субкультура разночинной интеллигенции.
 Шестидесятники XX века («дети XX съезда») — субкультура советской интеллигенции.